Calendario – sistema adottato dall'uomo per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi di tempo
 Calendario – applicazione presente nei sistemi operativi macOS, iPadOS, iOS e watchOS
 Calendario – applicazione di calendario personale creata da Microsoft che è inclusa con Windows Vista e Windows Server 2008

Pagine correlate 
 Calendar